Пужула (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пужула, Жан Жозеф Франсуа (1808—1880) — французский историк, журналист и политик.
 Пужула, Фредерик (1877—1962) — испанский и французский каталонский журналист, писатель и драматург.